I Campionati mondiali femminili di pallacanestro Under-17 2016 sono stati la quarta edizione del torneo organizzato dalla FIBA. Il torneo si è giocato a Saragozza, in Spagna, dal 22 giugno al 2 luglio 2016.

Squadre qualificate 

Africa

America

Asia

Europa

Oceania

Paese organizzatore

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Tabellone principale

Incontri 5º/8º posto

Incontri 9º/16º posto

Classifica finale

Premi 
 MVP del Mondiale:  Ezi Magbegor
 All-Tournament Team:
 Monique Conti
 Jasmine Simmons
 Sara Madera
 Ezi Magbegor
 Han Xu

Note

Collegamenti esterni 
 

2014
Pallacanestro nel 2014